Лиза Киямовна Агадуллина (род. 1 января 1942, с. Нижние Киги, Башкирская АССР) — советский, башкирский педагог; Заслуженный (2004) и Народный учитель Российской Федерации (2016), Народный учитель Республики Башкортостан (2008), Почётный работник общего образования Российской Федерации (2004).

Биография 

В 1959—1961 годы работала старшей пионервожатой Арслановской и Абзаевской средних школ Кигинского района.

С 1966 года, по окончании Бирского педагогического института по специальности «учитель химии и биологии», работала школьным учителем в Малоязе (Салаватский район, 1966—1968), в Нижних Кигах (Кигинский район, 1968—1970; одновременно — организатор внеклассной работы). В 1970—1971 годы заведовала методкабинетом Кигинского районного отдела образования.

С 1971 года живёт и работает в Уфе: учитель средней школы № 27, с 1996 года — учитель химии средней школы № 42 с углубленным изучением отдельных предметов Октябрьского района. Одновременно с 1996 года ведёт олимпиадные занятия по химии в Республиканском башкирско-турецком лицее (с 2003 — Республиканский башкирский лицей-интернат).

Семья 
Муж — Фаниль Габдуллович Агадуллин.

Дочь (работает врачом), сын (кандидат экономических наук, работает в Москве).

Награды и признание 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Диплом «За высокое педагогическое мастерство и большой вклад в развитие школьных химических олимпиад» Ассоциации по химическому образованию стран СНГ (1998)
 «Учитель года столицы Башкортостана» (2002)
 «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2004)
 «Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2004)
 «Народный учитель Республики Башкортостан» (2008)
 «Народный учитель Российской Федерации» (2016).
 Медаль В. А. Сухомлинского (2009)
 Дважды обладатель звания Соросовского учителя (1998)
 представлена в Зале национальной трудовой славы России. (2012)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Башкирского государственного университета